Департамент Ла-Капиталь  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 3055 км². Население — 525093 человек. Плотность населения — 171,90 чел./км².

Административный центр — Санта-Фе.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Сан-Хусто
 на северо-востоке — с департаментом Гарай
 на востоке — с провинцией Энтре-Риос
 на юге — с департаментом Сан-Херонимо
 на западе — с департаментом Лас-Колоньяс

Административное деление 

Муниципалитеты
 Санта-Фе ()
 Лагуна-Пайва ()
 Рекрео ()
 Санто-Томе ()

Коммуны
 Альто-Верде ()
 Анхель-Гальярдо ()
 Аромос ()
 Аройо-Агьяр ()
 Аройо-Лейес ()
 Аскочингас ()
 Баррио-Ла-Гуардия ()
 Вилья-Лаура ()
 Ирьондо ()
  
 Кабаль ()
 Кампо-Андино ()
 Кандьоти ()
 Коластине ()
 Лассага ()
 Льямби-Кэмпбелл ()
 Манучо ()
 Монте-Вера ()
 Нельсон ()
 Парая-Чако-Чико ()
 Парая-Ла-Коста ()
 Ринкон-Портеро ()
 Сан-Хосе-дель-Ринкон ()
 Саусе-Вьехо ()
 Эмилия ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе